Der Begriff Im freien Fall bezeichnet:
Tatort: Im freien Fall, ein deutscher Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort aus dem Jahr 2001
Tutti giù – Im freien Fall, ein Schweizer Spielfilm aus dem Jahr 2012